Die News of the World Darts Championship 1986 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 17. Mai 1986 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 39. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die 14. Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1985/86, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Kanada, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde aufgrund eines Streiks der Fernsehtechniker nicht vom Sender ITV übertragen.

Turniersieger wurde Bobby George (Old Maypole, Hainault), der das Turnier bereits im Jahr 1979 für sich entschieden hatte und im Finale Rick Ney von der US Darting Association besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Chris Johns (The Prince of Wales Pub, Hirwaun) an der Veranstaltung teil.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1986. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1986
Dartveranstaltung 1986
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena